Die deutsche Baseball-Bundesliga 2012 war die 29. Saison der Baseball-Bundesliga. Die reguläre Saison startete am 30. März 2012 mit der Partie Mainz Athletics gegen Buchbinder Legionäre und wird spätestens am 25. August enden. Die Play-offs begannen mit dem Viertelfinale am 14. Juli 2011 und enden spätestens mit dem fünften Spiel des Finals am 25. August 2012. Als Titelverteidiger gingen wie bereits im Jahr zuvor die Buchbinder Legionäre in die Saison.

Im Vergleich zur Spielzeit 2011 waren die Aufsteiger Cologne Cardinals in der Bundesliga Nord und die Stuttgart Reds in der Bundesliga Süd neu hinzugekommen. Aufgrund der Tatsache, dass die Gauting Indians ihre Mannschaft aus finanziellen Gründen aus der Liga zurückgezogen haben, wurde die Liga wie bereits in der Saison 2011 nur mit 15 anstatt der üblichen 16 Teams gespielt.

Bei der Neuauflage des Finales von 2011, Paderborn Untouchables gegen die Buchbinder Legionäre, konnten sich die Legionäre diesmal deutlich mit einem Sweep durchsetzten und den Meistertitel 2012 sichern. Das bedeutet den dritten Meistertitel der Regensburger in Folge.

Teilnehmer 

Folgende 15 Teams haben, getrennt in die beiden Divisionen Nord und Süd, an der Saison 2012 teilgenommen. Sortiert sind die Clubs nach ihrer Vorjahresplatzierung in der regulären Saison.

Reguläre Saison

1. Bundesliga Nord

1. Bundesliga Süd

Play-downs

1. Bundesliga Nord Playdowns 

Endstand

1. Bundesliga Süd Playdowns 

Endstand

Play-offs 

Spielübersicht:

Weblinks 
 Offizielle Webseite des DBV
 Offizielle Website der 1. Baseball Bundesliga

Einzelnachweise 

2012
Baseball 2012
Sportsaison 2012